Por Ticuna (desambiguação) pode estar à procura de:
 Ticunas - povo ameríndio sul-americano;
 Língua ticuna - língua falada maioritariamente pelo povo supra-citado;
 S Tikuna (S-34) - submarino da Marinha do Brasil;

Desambiguação